Евге́ния Иса́евна Миха́йлова (род. 9 октября 1949, Сунтар, Якутская АССР) — российский государственный и общественный деятель, организатор образования, педагог, академик РАО (2015). Президент Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (с 2019). Доктор педагогических наук, профессор.

В 2007—2010 годах — вице-президент Республики Саха (Якутия), в 2010—2019 годах — ректор Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

Биография 
Окончила физико-математический факультет Якутского государственного университета (1972) и Московский психологический институт (1996). В 1996 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата психологических наук, в 2000 году — доктора педагогических наук.

С 1972 по 1983 гг. работала учителем математики в разных школах Республики Саха (Якутия).

В 1983 г. работала организатором воспитательной работы средней школы №20 гор. Якутска.

С 1983 по 1988 гг. — инспектор, заведующая Ярославским районным отделом народного образования г.ор Якутска.

С 1988 по 1996 гг. — заместитель заведующего, заведующая Якутским городским отделом народного образования, начальник городского управления образования, заместитель министра образования Республики Саха (Якутия).

В 1997—2002 гг. — министр образования Республики Саха (Якутия).

В 2000 г. удостоена звания заслуженного учителя Российской Федерации.

В 2001 г. удостоена звания почетного гражданина Республики Саха (Якутия).

В 2003—2007 гг. — заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

В 2007—2010 гг. — вице-президент Республики Саха (Якутия).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 512-р Евгения Исаевна Михайлова назначена ректором Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. Приступила к должности 9 июня 2010 года после сессии Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), на которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий вице-президента РС(Я) в связи с назначением ректором СВФУ. 

В 2011 г. избрана членом-корреспондентом Российской академии образования.

В 2015 г. избрана академиком Российской академии образования (по Отделению профессионального образования).

С 2019 г. — президент Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

Замужем, имеет четверых детей.

Награды и звания 
 Академик Петровской Академии наук
 Отличник народного просвещения РСФСР (1990)
 Заслуженный учитель Российской Федерации (2000)
 Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (2001)
 Медаль «Защитнику свободной России» (1993)
 Почётная грамота Министерства просвещения СССР (1983)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010)
 2020 — Орден Почёта (14.10.2020) — за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Критика 
По данным вольного сетевого сообщества «Диссернет», являлась фигурантом  диссертаций, которые содержат масштабные заимствования, не оформленные как цитаты

Примечания

Ссылки 
 Ректор СВФУ Михайлова Евгения Исаевна
 Ректор СВФУ Евгения Михайлова избрана член-корреспондентом Российской академии образования
 Президент СВФУ имени М. К. Аммосова
 Михайлова Евгения Исаевна - академик РАО
 Михайлова Евгения Исаевна на сайте «Диссернет»

Педагоги России
Министры Якутии
Выпускники Якутского государственного университета
Преподаватели Северо-Восточного федерального университета
Ректоры вузов России
Вице-президенты Якутии
Фигуранты Диссернета